La Race Torquay Women est une course cycliste sur route féminine australienne, créée en 2020. La course se déroule à Torquay (Victoria). En 2020, elle fait partie de la catégorie 1.1.

Palmarès

Notes et références 

Compétition cycliste féminine